Une pince à dessin est un dispositif de fixation temporaire qui permet d'attacher des feuilles de papier ensemble.

Références 

Outil pour attacher
Système de fixation
Matériel de bureau